L'edizione 2021-2022 è stata la cinquantacinquesima edizione del campionato italiano di calcio femminile di Serie A di calcio femminile. Il campionato è iniziato il 28 agosto 2021 e si è concluso il 15 maggio 2022. La  ha vinto il campionato per la quinta stagione consecutiva, prima squadra in assoluto nel farlo, e in totale.

Stagione

Novità 
Dalla Serie A 2020-2021, sono state retrocesse in Serie B il  e la . Dalla Serie B 2020-2021 sono state promosse la  e il .

Il Florentia San Gimignano ha ceduto il proprio titolo sportivo per la partecipazione al campionato di Serie A all'Unione Calcio Sampdoria.

Formato 
Le 12 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 22 giornate. La squadra prima classificata è campione d'Italia. Accedono alla UEFA Women's Champions League 2022-2023 le prime due classificate. Retrocedono direttamente in Serie B le squadre classificate alle ultime tre posizioni.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
Fonte: sito ufficiale FIGC.

Legenda:
      Campione d'Italia e ammessa alla UEFA Women's Champions League 2022-2023.
      Ammessa alla UEFA Women's Champions League 2022-2023.
      Retrocesse in Serie B 2022-2023.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Individuali

Classifica marcatrici

Premi individuali della Serie A

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2021
Calcio nel 2022
2021